Michael John Buckley (nascido em 1975), é um dublador estadunidense.

Dubladores dos Estados Unidos